NOFV-Oberliga Süd este o competiție de nivel al cincilea în organizarea fotbalului de club german, destinată cluburilor de fotbal din regiunile Sachsen-Anhalt, Thüringen și Sachsen ale Germaniei.

Campioane NOFV-Oberliga Süd

Sursă:

Clasările cluburilor între 1991 - 2008 

Sursă:

Legături externe
   Das deutsche Fussball Archiv  
 NOFV-Oberliga Süd at fussballdaten.de
 NOFV-Oberliga Süd at weltfussball.de
 The North East German Football Association (NOFV)

Fotbal în Germania